Сан Себастијан де Апарисио има више значења:

 Сан Себастијан де Апарисио (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Себастијан де Апарисио (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Себастијан де Апарисио, Лос Кинтанал (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Себастијан де Апарисио (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику